
Molekulska formula -{C6H11NO3S}- se može odnositi na:

 -{N}--formilmetionin
 Aliin